Quilotoa (vulkaan), een vulkaan in Ecuador
 Quilotoa (plaats), een gehucht op de top van deze vulkaan